Easton puede referirse a:
 Easton (California), lugar designado por el censo en el condado de Fresno, California, Estados Unidos.
 Easton (Dorset), la segunda localidad más importante de las ocho que existen en la Isla de Pórtland, Dorset, Inglaterra.
 Easton (Maryland), un pueblo ubicado en el condado de Talbot en el estado estadounidense de Maryland. 
 Easton (Norfolk), Norfolk, Inglaterra.
 Easton (Nueva York), pueblo del condado de Washington, Nueva York, Estados Unidos
 Easton (Pensilvania), ciudad del condado de Northampton, Pensilvania, Estados Unidos.